antiutópia :en:Dystopia, elképzelt negatív jövőkép, elképzelt világ amely nem jól működik
Dystopia, magyar metal együttes
Dystopia, számítógépes játék
Dystopia, a Megadeth együttes 2016-os albuma